Григорий (Григор) Давидович Хаханьян (Тер-Хаханьян) (; 29 декабря 1895, село Руиси, Горийский уезд, Тифлисская губерния, Российская империя — 22 февраля 1939, СССР) — советский военный деятель, начальник политуправления и член Военного совета Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, председатель военной группы Комиссии советского контроля при Совете народных комиссаров СССР, комкор. Расстрелян 23 февраля 1939 года. После смерти Сталина посмертно реабилитирован.

Биография 
Родился в семье сельского учителя в Тифлисской губернии. В 1915 году окончил Тифлисскую мужскую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. В 1916 году призван в Русскую императорскую армию, окончил школу прапорщиков в Москве в феврале 1917 года. Служил в 157-м запасном полку в городе Камышлов. После Февральской революции был избран председателем Камышловского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Летом 1917 года Временным правительством направлен на Западный фронт. Зачислен в запасной батальон, стоявший в городе Городок Витебской губернии.

Член РСДРП(б) с марта 1917. Участник Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде, в том числе и штурма Зимнего дворца. затем участвовал в подавлении мятежа Керенского—Краснова. Вернувшись на фронт, назначен товарищем председателя солдатского армейского комитета в 5-й армии. После демобилизации армии был членом Псковского губисполкома и секретарём Псковской губернской ЧК.

В Красной Армии с июля 1918 года. В Гражданскую войну (1918‒1920) был комиссаром Псковской стрелковой дивизии, начальником обороны города Свияжска, помощником начальника оперативного отдела 5-й армии. В 1919‒1921 командовал бригадой 27-й стрелковой дивизии в боях за Омск, в советско-польской войне 1920, при подавлении Кронштадтского антисоветского мятежа 1921.

С января по октябрь 1923 года командовал 27-й стрелковой дивизией. В 1923—1927 учился на военно-академических курсах высшего командного состава, написал несколько военных трудов, редактировал журналы «Выстрел» и «Военный вестник» (бывший «Военный сборник»). С января 1925 года был начальником курсов «Выстрел». В марте 1927 его назначили командиром 19-го стрелкового корпуса, из которого среди прочих военных частей была развёрнута Особая Краснознамённая Дальневосточная армия.

В августе 1929 года стал начальником политуправления и членом Военного совета Украинского военного округа. В феврале 1934 года избран членом Комиссии советского контроля при СНК СССР, начальник военной группы КСК при СНК. С декабря 1936 года — начальник политуправления Особой Краснознамённой Дальневосточной армии, с мая 1937 года — член Военного совета ОКДВА.

Г. Д. Хаханян избирался членом Московского городского, Дальневосточного краевого комитетов ВКП(б), членом ВЦИК и ЦИК СССР.

Осенью 1937 года отстранён от должности и несколько месяцев находился в Москве без нового назначения. 1 февраля 1938 года был арестован. Подследственный А. С. Булин на предварительном следствии показал, что со слов другого человека ему известно о принадлежности Хаханьяна к заговору. Однако на очной ставке с комкором Булин от ранее данных им показаний отказался, заявив, что он участником заговора не является и что ранее данными показаниями оклеветал Хаханяна. Несмотря на это, 22 февраля 1939 года Григорий Давидович Хаханян был приговорён к смертной казни «за участие в военно-фашистском заговоре» и 22 февраля (по другим данным на день позже, 23 февраля) расстрелян. Следом в полном составе была репрессирована его семья. Реабилитирован посмертно 11 апреля 1956.

В воспоминаниях 
Во время учебы А. М. Василевского на курсах «Выстрел»:

В 1929 году вышла его интереснейшая книга «Основы военной психологии». О разносторонности знаний Г. Д. Хаханьяна может свидетельствовать тот факт, что немалое место в книге занял анализ физиологических основ поведения военнослужащих. Во введении к книге крупный специалист по изучению роли высшей нервной деятельности в трудовых процессах, сотрудник академика И. П. Павлова Ю. П. Фролов отмечает высокий профессиональный уровень этого анализа… На посту начальника курсов Г. Д. Хаханьян проявил также большой талант организатора и педагога.

Награды 
 За умелое руководство частями бригады при взятии Омска и решительные действия в боях против белогвардейцев в 1919 был награждён первым орденом Красного Знамени.
 За боевые отличия и личное мужество, проявленные в боях на Западном фронте у Белостока в 1920, награждён вторым орденом Красного Знамени (5.01.1921).
 Во время боёв под Варшавой в 1920, командуя бригадой, вновь показал воинскую доблесть, мужество и храбрость, за что был награждён третьим орденом Красного Знамени (30.12.1920).
 За отличия при подавлении Кронштадтского мятежа  награждён Почётным революционным оружием (1921).

См. также 
 Список троекратных кавалеров ордена Красного Знамени до 1930 года

Сочинения 
 Основы военной психологии, М. — Л., 1929.
 Военная опасность и задачи печати. Харьков, 1931.

Литература 
 Большая советская энциклопедия
 Советская военная энциклопедия
 Хаханьян Григорий Давидович // Военный энциклопедический словарь. Москва, 1973
 Аветисян Г. Незабвенные имена // «Коммунист» № 182 от 2 августа 1988 г. Ереван
 Айрапетян Г. А. Комкор Хаханьян. — Ереван, 1970
 Айрапетян Г. А. Комкор Г. Д. Хаханьян. // «Военно-исторический журнал». — 1965. — № 12. — С.120—122.
 Кедров А. Трижды герой // ВЧ. 1971. 4 января
 Савина Н. Комбриг Хаханьян // ВЧ. 1981. 24 июля
 Евланов В. А., Петров С. Д. Почётным оружием награждённые. М., 1988
 Василевский А. М. Дело всей жизни. Издание третье. М., Политиздат, 1978
 Ахназарян М. Армяне в Рязани / Голос Армении" от 22 марта 2007.
 Материалы о военачальниках Г. Д. Хаханьяне и Г. К. Восканяне: [Публ. документов, 1921—1932 гг. ] // Вести. Ереван, университета: Обществ, науки. 1972. № 2. С. 170—181
 Янгузов З. Ш. Комиссары «нашенского» края. Благовещенск, 1975.
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины. 1979. С. 82.

Примечания

Ссылки 
 Репрессии в Красной Армии
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Выпускники 1-й Тифлисской мужской гимназии
Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Казнённые в 1939 году
Начальники курсов «Выстрел»